Nouveau Monde est le deuxième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Pour sauver Onyx, Hadrian mène une expédition vers les Territoires Inconnus que l'on nomme Enlilkisar. Ils découvrent un nouveau monde fascinant et dangereux à la fois, habité par des peuples sanguinaires. Les membres de l'expédition finissent par obtenir la fleur bleue nécessaire à la confection de l'antidote au poison qui ronge Onyx et rentrent donc à Enkidiev. Onyx parvient à se rétablir grâce à cet antidote.

Durant leur périple sur Enlilkisar, les membres de l'expédition découvrent que les peuples présents adorent différents panthéons : le panthéon reptilien -où Kira est vénérée comme la déesse principale- (celui vénéré par Enkidiev et Milxilzin), mais aussi le panthéon ailé (Tepecoalt) et le panthéon félin (Itazman). Ces deux derniers étaient alors inconnus des habitants d'Enkidiev mais de retour sur leur terre natale, leur existence devient incontestable pour les héros. Ceux-ci apprennent que les panthéons ne s'entendent pas. Les dieux ailés et félins en veulent aux dieux reptiliens vénérés par tout Enkidiev. Pour se venger, les dieux ailés ont engendré au moins quatre enfants : deux garçons et deux filles (Fabian le fils de Swan et Onyx, Lazuli le fis de Kira et Lassa, Cyndelle la fille de Morison et Jahonne et Aurélys la fille de Falcon et Wanda) sur Enkidiev et tentent, maintenant qu'ils sont adolescents, de les influencer. Le panthéon félin influence Onyx qui aurait des origines divines félines.

Mais les plans des dieux ailés sont légèrement contrarié lorsque Kira n'entend pas de cette oreille que son fils soit influencé par les dieux ailés. Elle décide de prendre le risque d'apprendre à réutiliser sa dangereuse magie d'insecte hérité de son père.  

Les Chevaliers et les Héritiers comprennent qu'ils doivent reprendre du service.

Liens externes 
 Site officiel des Héritiers d’Enkidiev

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy